São Paulo do Potengi kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Paulo do Potengi (ort), Rio Grande do Norte, 
 São Paulo do Potengi (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar